

Cinéma 
 L'Alibi, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1911
 L'Alibi, film français muet réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1914
 L'Alibi, film français de Pierre Chenal, sorti en 1937
 L'Alibi, film italien réalisé par Vittorio Gassman, Adolfo Celi et Luciano Lucignani, sorti en 1969

Bande-dessinée 
 L'Alibi, quatre-vingt-treizième histoire de la série Lucky Luke par Morris et Claude Guylouis. Elle est publiée pour la première fois dans l'album L'Alibi en 1987
 L'Alibi,  (mais il porte le n27, l'éditeur ayant changé entre-temps) mettant en scène le personnage de Lucky Luke, sorti en 1987

Télévision 
 L’Alibi (No More Blood), huitième épisode de la saison 3 de Murder diffusé en 2016

Voir aussi